

Cinema 
 L'anno che verrà (La vie scolaire) – film del 2019 diretto da Grand Corps Malade

Musica 
 L'anno che verrà – brano musicale di Lucio Dalla inserito nell'album omonimo del 1979.

Televisione 
 L'anno che verrà – programma televisivo in onda il 31 dicembre su Rai 1 a partire dal 2003.